Рева́з Юсти́нович Арвела́дзе (; 15 сентября 1969, Тбилиси, СССР) — грузинский футболист, полузащитник. С 2009 до 2015 года являлся генеральным секретарём Грузинской футбольной федерации.

Карьера 
Профессиональную карьеру начал в клубе 2-й лиги «Металлург» Рустави. В 1989 играл в дубле тбилисского «Динамо», забил 2 мяча.

После выхода грузинских команд из чемпионата СССР играл сначала за клуб «Мартве», а с 1991 — снова за «Динамо» Тбилиси, в чемпионате Грузии.

Весной 1994 играл в бундеслиге за «Кёльн». В «Кёльне» оказался после турне «Динамо» Тбилиси по Германии, где ярко проявил себя. Контракт был подписан в январе 1994 до конца сезона 1993/94, стоимость приобретения — 250 тыс. марок.

Летом 1994 года вернулся в Грузию, откуда довольно скоро перебрался обратно в Германию, но уже в клуб оберлиги «Теннис-Боруссия».

В сезоне 1996/97 играл в чемпионате Бельгии за «Мехелен».

Затем играл в клубах немецкой оберлиги «Хомбург» и «Рот-Вайсс» Оберхаузен.

В 2000 году стал самым молодым в истории тренером тбилисского «Динамо». В марте 2001 года стал президентом клуба. Однако уже в октябре покинул пост по собственному желанию в связи со сменой руководства клуба.

В 2003 года — старший тренер олимпийской молодежной сборной Грузии и главный тренер «Локомотива» Тбилиси.

В 2004 избран вице-президентом Федерации Футбола Грузии.

С 2009 — генеральный секретарь Грузинской футбольной федерации, в июле 2011 переизбран на этот пост

Личная жизнь 
Младшие братья Реваза Шота и Арчил также были футболистами. Футболистом также стал его сын Вато Арвеладзе. В 2019 году он дебютировал за сборную Грузии.

Дядей братьям Арвеладзе приходится Вахтанг Кикабидзе, тётей — Кети Долидзе.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на legioner.kulichki.com
 

Футболисты СССР
Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Рустави»
Игроки ФК «Локомотив» Тбилиси
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Теннис Боруссия Берлин»
Игроки ФК «Хомбург»
Игроки ФК «Мехелен»
Игроки ФК «Рот-Вайсс Оберхаузен»
Футбольные тренеры Грузии
Тренеры ФК «Динамо» Тбилиси
Тренеры ФК «Локомотив» Тбилиси